Реки
 Базан (приток Усы) — река в России, в Кемеровской области.
 Базан (приток Тёи)

Персоналии
 Базан, Владимир Сергеевич (род. 1953) — белорусский фотограф, фотожурналист.
  — французский гравёр и публицист, автор «Словаря гравёров» (3 тома, Париж, 1767).
 Братья Базан — испанские деятели партии либералов, погибшие при попытке сменить режим в Испании.

Другое
 Базан — сафьян из бараньей кожи.

Примечания